Lorentisch ist die eingedeutschte Form eines italienischen Namens, möglich ist Lorenzi, und Familienname folgender Personen:

 Johann Lorentisch (1610–1666), italienischer Steinmetzmeister und Bildhauer des Barock
 Mathias Lorentisch (1580–1654), italienischer Steinmetzmeister und Bildhauer des Barock